Giuliana Lojodice (1940) – attrice italiana
 Severino Lojodice (1933) – ex calciatore italiano
 Vincenzo Maria Eduardo Lojodice – avvocato e politico italiano